Ма́рта Ферна́ндес Му́ро (; , ) — испанская актриса. Начало артистической карьеры Фернандес Муро приходится на конец 70-х годов. Она работала с видными режиссёрами — Педро Альмодоваром, Иваном Сулуэтой, Фернандо Коломо, Рикардо Франко, Хосе Луисом Гарси и Алексом де ла Иглесией. За свою роль Кэти в фильме Педро Альмодовара «Лабиринт страстей» Фернандес Муро номинировалась на премию Fotogramas de Plata как лучшая актриса.

Фильмография 
 Что делает такая девушка, как ты, в таком месте? / ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste? (1978)
 Los restos del naufragio (1978)
 Supersonic Man (1979)
 Исступление / Arrebato (1979)
 Riego sanguíneo (1980)
 Yo qué sé (1980)
 Reproches (1980)
 Чёрная рука / La mano negra (1980)
 Kargus (1981)
 Pares y nones (1982)
 Volver a empezar1982
 El pretendiente (1982)
 Лабиринт страстей / Laberinto de pasiones, (1982)
 La colmena (1982)
 Я нахожусь в кризисе / Estoy en crisis (1982)
 Композиция / El arreglo (1983)
 Del honor de Leonor (1984)
 Dos mejor que uno (1984)
 За городскими стенами / Extramuros (1985)
 Platos rotos (1986)
 La comedia dramática española (1986)
 Turno de oficio (1986)
 Закон желания / La ley del deseo (1987)
 Las gallinas de Cervantes (1987)
 Cajón desastre (1988)
 Yo soy el que tú buscas (1988)
 El rey del mambo (1989)
 Утиный танец / El baile del pato (1989)
 Párpados (1989)
 Eva y Adán, agencia matrimonial (1990)
 La huella del crimen (1990)
 Las chicas de hoy en día (1992)
 La mujer de tu vida (1992)
 Дежурная аптека / Farmacia de guardia (1992)
 Женщина под дождём / Una mujer bajo la lluvia (1992)
 Aquesta nit o mai (1992)
 Los ladrones van a la oficina (1993)
 Unisex (1993)
 Всех в тюрьму / Todos a la cárcel (1993)
 Ana y los Davis (1994)
 ¡Ay, Señor, Señor! (1994)
 Canguros (1994)
 Justino, un asesino de la tercera edad (1994)
 Colegio mayor (1994—1995)
 Casa para dos (1995)
 Matías, juez de línea (1996)
 Los porretas (1996)
 El ángel de la guarda (1996)
 El crimen del cine Oriente (1997)
 Tío Willy (1998)
 Atilano, presidente (1998)
 Манолито Очкарик / Manolito Gafotas (1999)
 Словесное нападение / Ataque verbal (1999)
 Коммуналка / La comunidad (2000)
 Журналисты / Periodistas (2002)
 Entre abril y julio (2002)
 Atraco a las 3… y media (2003)
 Paco y Veva (2004)
 Центральная больница / Hospital central (2004)
 Amar en tiempos revueltos (2008)

Ссылки 
 

Актрисы Испании